Петров-Маслаков — составная фамилия.

Известные носители 
 Петров-Маслаков, Всеволод Михайлович (род. 1930) — российский живописец, Народный художник РФ.
 Петров-Маслаков, Михаил Андреевич (1896—1976) — советский акушер-гинеколог, академик АМН СССР.